Brasile
São Nicolau – comune dello Stato del Rio Grande do Sul
Capo Verde
São Nicolau – isola del gruppo delle Ilhas do Barlavento
Portogallo
 São Nicolau – frazione di Lisbona
 São Nicolau – frazione di Porto